Ехидо Охуелос има више значења:

 Ехидо Охуелос, Ел Барено (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ехидо Охуелос, Нуево Побладо (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ехидо Охуелос, Охуелос (Тепечитлан), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику